Meschowe (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Meschowe, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Makijiwka
 Meschowe (Bila Zerkwa), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Bila Zerkwa
 Meschowe (Pokrowsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk
 Meschowe (Mala Wyska), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska
 Meschowe (Nyschnjohirskyj), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Nyschnjohirskyj
 Meschowe (Solone), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk